Kornisz i Fistach (ang. Pickle and Peanut, 2015-2018) – amerykański serial animowany stworzony przez Noah Z. Jonesa oraz wyprodukowany przez wytwórnię Disney Television Animation.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 2 września 2015 na amerykańskim Disney XD. W Polsce serial zadebiutował 29 lutego 2016 na antenie Disney XD.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach dwóch antropomorficznych przyjaciół – Kornisza i Fistacha, którzy codziennie przeżywają niesamowite przygody, pokazując w zaskakujący sposób, jak być najbardziej oryginalnym z oryginalnych oraz jak cieszyć się nawet najmniejszym zwycięstwem.

Obsada 
 Jon Heder – Kornisz
 Johnny Pemberton – Fistach
 Matt Chapman – pan Mjärt
 H. Michael Croner –
 Laser,
 Mam Mams
 Noah Z. Jones – Czempion Koń
 Dana Snyder – Pociak
 Joel Trussell – Grześ
 Jessica Lowe –
 Kasia,
 Basia
 Abbi Jacobson – Przebiegła Patty
 J.B. Blanc – Krwawobrody
 Kool Keith – D-Stixx

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Marek Robaczewski
Dialogi: Elżbieta Pruśniewska
Dźwięk: Łukasz Fober
Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil
Teksty piosenek: Krzysztof Pruśniewski
W wersji polskiej udział wzięli:
 Paweł Krucz – Kornisz
 Mateusz Weber – Fistach
 Marek Robaczewski – Pan Mjärt
 Adam Krylik
 Laser,
 funkcjonariusz więzienia dla staruszek (odc. 1b),
 Krwawobrody (odc. 2a),
 Radzio (odc. 5a),
 Drakula (odc. 5b)
 Krzysztof Cybiński – Psychocyklopka (odc. 1b, 12b)
 Sebastian Cybulski –
 KOLO-SKAN (odc. 4a),
 Krwawa Aga (odc. 5a),
 Pierre (odc. 5b),
 Radu (odc. 10a),
 mięśniak w żółtych szortach (odc. 12b),
 Król Szczur (odc. 14a)
 Marta Dylewska – matka Karmelka (odc. 4b)
 Zbigniew Konopka
 myśliwy (odc. 8a),
 eksterminator insektów (odc. 11a),
 konferansjer (odc. 12a),
 trener gry w baseball (odc. 12a),
 tata Frani (odc. 15a),
 DJ Gabriel (odc. 19a),
 tata Kornisza (odc. 19a)
 Anna Wodzyńska – matka dziecka (odc. 10b)
 Sebastian Machalski
 Jędruś (odc. 10b),
 Ziutek (odc. 13a),
 Rowero Hopak (odc. 14b)
 Joanna Węgrzynowska-Cybińska – jedna z pomarszczonych kobiet (odc. 11a)
 Monika Pikuła
 Lady Amanda (odc. 12a),
 Luzka (odc. 13a),
 dziewczyna (odc. 14b),
 Frania (odc. 15a)
 Jacek Król –
 Żelaznonogi (odc. 12a),
 Miś Oldschool (odc. 13a),
 Doktor Fok (odc. 18a)
 Andrzej Hausner
 Bartosz Martyna
 Wojciech Żołądkowicz
 Izabella Bukowska-Chądzyńska
 Kamil Pruban
i inni

Wykonanie piosenek:
 Juliusz Kamil
i inni

Lektor: Marek Robaczewski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney XD
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2018
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya